Motherland kan vara

 Motherland (nationalsång) –  nationalsången för öriket Mauritius
 Motherland (musikalbum) – album av Natalie Merchant
 Motherland (musikalbum-Pretty Maids) – ett album av danska metallbandet Pretty Maids
 Motherland (film) – en dokumentärfilm från 2009